Okťabrskij může být:

sídlo v Rusku
 Okťabrskij (město v Baškortostánu) – město v Baškortostánu v Ruské federaci
 [[Okťabrskij (Bělgorod)] – vesnice s muničním skladem v okrese Bělgorod v Ruské federaci
 Okťabrskij(Novosibirsk) – sídlo v okrese Bělgorod v Ruské federaci 	

ruské mužské příjmení
̝* Filipp Sergejevič Okťabrskij (1899–1969) – sovětský admirál

ruské přídavné jméno
 říjnový  (rusky Октябрьский)